Жан Доберва́ль (, настоящее имя Жан Берше д’Оберваль (), 19 августа 1742, Монпелье — 14 февраля 1806, Тур) — французский танцовщик и балетмейстер, артист Королевской академии музыки (1761—1782), ученик Ж.-Ж. Новерра и последователь его реформ, создатель комедийного балета.

Биография 
Доберваль был побочным сыном Этьена-Доминика Берше д’Оберваля (, 09 января 1725 — 05 августа 1800), актёра театра Комеди Франсез и драматурга, поэтому ребёнка с детства готовили к сцене. Он дебютировал в Турине в 1759 году на сцене театра «Реджио». Два года спустя, в 1761 году, впервые участвовал в спектакле Королевской академии музыки, выйдя в дивертисменте оперы Рамо «Заис». Год спустя, в 1762-м, Доберваль танцует в Штутгарте, где его замечает Новерр: балетмейстер даёт молодому танцовщику сольные партии в своих балетах. В 1763 году он опять в Париже, затем танцует в Лондоне на сцене Королевского театра, в начале 1764 года возвращается к Новерру в Штутгарт, но в конце года вновь появляется в Париже:
Господин Доберваль отсутствовал со времени пожара в Опере и теперь вернулся из своих странствий. Он появился, танцевал и вызвал общие аплодисменты. Путешествия ему не повредили. Он как будто приобрёл ещё больше блеска и лёгкости.

В 1763 году Доберваль получил звание первого танцовщика, в 1771 — балетмейстера (Доберваль начал пробовать свои силы как хореограф в неполных 17 лет, на самой заре своей балетной карьеры).

11 июня 1778 участвовал в постановке Новерра «Безделушки» — единственном балете, написанном Моцартом.

Танцевал в Париже с первыми танцовщиками Королевской Академии музыки Теодор, Мари-Мадлен Гимар, Мари Аллар, Гаэтано и Огюстом Вестрис.

В 1781—1783 вместе с Максимилианом Гарделем возглавлял балетную труппу Королевской Академии музыки, сменив на этом посту Ж.-Ж.Новерра, оставившего должность в связи с интригами и неприятием его программ.

В 1783 году увольняется с поста директора балетной труппы (его служба танцовщика закончилась годом ранее, в 1782-м) и уезжает в Испанию. Вместе с ним Париж покинула Мари-Мадлен Крепе, выступавшая на сцене под псевдонимом Мадемуазель Теодор — в том же году они официально поженились.

В 1785 году Доберваль с женой перебрались в Бордо, где начали работать в Большом театре. Именно там полностью раскрылся его талант как балетмейстера и создателя жанра комедийного балета. В 1789 году он ставит свой самый известный балет — «Тщетная предосторожность» (оригинальное название — «Балет о соломе, или От худа до добра всего лишь один шаг». Премьера состоялась 1 июля 1789 года, за две недели до взятия Бастилии. Главные партии в балете исполняли сам Доберваль (по другой версии — Э. Юс) и его жена.

Следующей постановкой Доберваля стал спектакль «Национальный балет» — далёкий от политических веяний и революционных идей балетмейстер привычно декларировал верность королю и королеве, не разобравшись, что настало время новых политических порядков; в результате балетный спектакль был расценён как измена революционному движению. Опасаясь расправы якобинцев, Добервалю с супругой пришлось бежать в Англию. В Лондоне он вновь повторил «Балет о соломе» (партию Лизы исполняла его жена, в роли Колена выступил Шарль Дидло).

Вскоре Мари-Мадлен умерла. Точно неизвестно, случилось ли это в Англии или во Франции, в Оденже, дата её смерти варьируется от 1796 до 1798. Это горе тяжело подействовало на балетмейстера, он больше не смог работать. К тому же, новая эпоха требовала совсем иной эстетики. Доберваль поселился в Туре, небольшом провинциальном городке, где и скончался 14 февраля 1806 года.

Значение 
Творчество Доберваля характеризуется прежде всего, тем, что он находился под влиянием балетных реформ своего учителя Новерра, считающегося создателем классического балета как театрального искусства. Доберваль таким образом продолжал развитие и становление сюжетного балета, где языком пантомимы и пластикой танца изображалась жизнь обычных людей с человеческими ситуациями и страстями, зачастую обыгрывая с юмором различные сентиментальные и бытовые положения. Он продолжил теоретические изыскания своего учителя, повторяя его стилистику — убрав маски, используя облегчённые бытовые костюмы, создавая естественные образы.

Однако, основываясь на реформаторских идеях своего учителя, Доберваль вносил в балет и собственные преобразования. Его личным достижением стало реформирование комедийного балета, являвшиеся в целом развитием идей Новерра. Именно Доберваль создал комедийный балет как форму нового хореографического жанра, разработав определённый круг образов и специфические художественные приёмы для комедийного балета, где персонажи несут в себе реальные черты, действуют исходя из реальных обстоятельств, рассчитывая на собственные силы и находчивость и не призывая на помощь ни богов, ни героев. Доберваль впервые вывел на балетную сцену персонажей — представителей третьего сословия. Хореограф не избегал окружающую его действительность, он не боялся использовать злободневные темы: так, в постановке балета «Дезертир» он поднял социальную проблему о продаже в солдаты крестьян-бедняков. Его спектакли утверждали на балетной сцене не только новых героев — он проводил в жизнь и новую театральную эстетику.

От идеальных, возвышенных персонажей и героев XVIII века он перешёл к живым человеческим образам с присущими им недостатками. В его постановках фигурировали народный танец, пантомима и естественные человеческие жесты. Построение спектаклей Доберваля основывалось не только на легендарном и фантастическом, но и на реалистическом сюжете, в котором комедийные ситуации следовали логически друг за другом.

Учениками и последователями Доберваля были Карло Блазис, Сальваторе Вигано, Шарль Дидло, Жан-Пьер Омер и Мария Медина.

Среди постановок 
 27 августа 1778, Париж — Алцимадур / Alcimadure (на музыку Мондовиля (Mondonville)
 1780, Париж — «Свадьба Гамаша» (совместно с Новерром)
 1785 — «Счастливая встреча, или Королева Голконды» (L' Heureuse rencontre ou la Reine de Golconde)
 1785, Лондон — «Дезертир» на музыку одноимённой комической оперы П.-А.Монсиньи (Лондон, 1784 г.)
 1786, Бордо — «Ветреный паж» / Le Page inconstant (на сборную музыку)
 1787 — «Деревенское испытание» (L’Epreuve villageoise)
 1788, Бордо — «Психея» (Psyché et l’Amour)
 1788, Бордо — «Доротея»
 1 июля 1789 — «Балет о соломе, или От худа до добра всего лишь один шаг», на сборную музыку
 1789 — «Победа Момуса» / Momus vaincu
 март 1791, Лондон — «Телемак на острове Калипсо» / Télémaque dans l’île de Calypso
 май 1791, Лондон — «Осада Цитеры»

Примечания 

Артисты балета Королевской академии музыки
Члены Королевской академии танца
Руководители балетной школы Парижской оперы